Termenul Spinell poate să însemne:

Spinel, mineral
Nume de persoane:Natalie Spinell (n.1982) actriță germanăJoe Spinell'' (1936 - 1989), actor american